Loup Township – township della contea di Buffalo, nel Nebraska
 Loup Township – township della Nebraska, nel Nebraska
 Loup Township – township della contea di Merrick, nel Nebraska
 Loup Township – township della contea di Platte, nel Nebraska

Pagine correlate 
Loup